La dissémination ou déplacement des graines contenues dans le fruit permet d'atteindre des habitats favorables au développement des futures pousses, de diminuer la compétition entre les différents végétaux d’un environnement en les dispersant sur un plus large territoire ou même pour coloniser de nouveaux milieux de vie

La dissémination est un terme le plus souvent utilisé pour désigner la dispersion de graines ou d'agents pathogènes (virus, spores), par divers moyens. 
 La dissémination des graines permet entre autres aux plantes de coloniser de nouveaux milieux.
 La dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est l'introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM. La Directive sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, fixe les règles communautaires relatives à la cette dispersion.